Stebbing ist der Name folgender Orte:
 Stebbing (Essex), Ortschaft in Essex (England)

Stebbing ist der Familienname folgender Personen:
 Édouard Stebbing, früher Fotograf, der zwischen 1890 und 1910 in Paris tätig war
 Edward Percy Stebbing (1872–1960) britischer Forstentomologe in Indien 
 Henry Stebbing (1687–1763), englischer Geistlicher
 Henry Stebbing (Verleger) (1799–1883), englischer Geistlicher, Schriftsteller und Verleger 
 Susan Stebbing (1885–1943), britische Philosophin
 Thomas Roscoe Rede Stebbing (1835–1926), britischer Zoologe

Siehe auch:
 Stebbings